Schorenhof ist ein geographischer Name:

Orte:
 Schorenhof (Öhningen), Einzelhof im Gemeindeteil Schienen von Öhningen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Schorenhof (Rosenfeld), Einzelhof im Stadtteil Leidringen von Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Bauwerk:
 Viehversteigerungshalle Schorenhof, Denkmal in Dornbirn, Bezirk Dornbirn, Vorarlberg; siehe